Vitamin C steht für:

 eine organische Verbindung, siehe Ascorbinsäure
 der Künstlername der Sängerin Colleen Fitzpatrick
 das Lied Vitamin C der ehemaligen deutschen Rockband Can

sv:Vitamin C